

Canções de álbum
Canções presentes em álbuns de estúdio gravados por 30 Seconds to Mars.
0-9

A

B

C

E

F

H

K

L

N

O

R

S

T

V

W

Y

Faixas Bônus
Canções gravadas em estúdio lançadas como bônus por 30 Seconds to Mars.

B-sides
B-sides lançados em singles de 30 Seconds to Mars.

Covers Lançados
Covers gravados e lançados profissionalmente.

Outras Canções Lançadas
Canções gravadas para álbuns, mas não lançadas.

Colaborações
Canções em que 30 Seconds to Mars foi creditada como participação especial.

B-Sides & Raridades
Canções gravadas por 30 Seconds to Mars para seu album de estreia, mas não lançadas no álbum.

Covers
Canções covers de 30 Seconds to Mars ao vivo em concertos, canções covers gravadas em estúdio não aparecem nesta lista. Incompleta.

Nine Inch Nails - "Closer"
Jane's Addiction - "Mountain Song"
Lady Gaga - "Bad Romance"

Links Externos
 30 Seconds to Mars
 A Beautiful Lie

Lista de canções
30 Seconds to Mars